Copus ist der Familienname folgender Personen:

 James Copus (* 1994), britischer Jazzmusiker
 Nick Copus (* 1966), britischer Fernsehregisseur, -produzent, Drehbuchautor und Kameramann

Copus bezeichnet außerdem:

Veľké Kapušany